Bricolage (album) – płyta Amona Tobina.
 Bricolage (religioznawstwo) – hipoteza naukowa z zakresu teorii religii.
 Bricolage (cms) – system zarządzania treścią.
 Bricolage – technika w sztuce.